Kalinov Most se puede referir a:

 Kalinov Most, un puente de la mitología eslava.
 Kalinov Most, grupo de rock ruso, por el puente.